Университет медицинских наук Камбоджи () — государственный медицинский университет в Пномпене, Камбоджа.

История 
Университет основан в июне 1946 года как школа для медицинских работников, в 1953 году преобразована в Королевскую школу медицины. В 1962 году в вузе открылся факультет фармации и медицины, который в 1967 году был передопчинен Университету Пномпеня. В 1971 году открылось отделение стоматологии. В годы правления Красных Кхмеров с 1975 по 1979 год вуз был закрыт, а его здание оставалось заброшенным.

В январе 1980 года власти Народной Республики Кампучия возобновили работу университета, в 1997 году преобразован в Университет медицинских наук.

Факультеты 
 Медицинский факультет
 Факультет фармацевтики
 Факультет стоматологии
 Техническая школа медицинского обслуживания

Больницы и национальные центры 
 Больница Кальметта
 Больница кхмерско-советской дружбы
 Национальный центр по защите материнства и детства
 Национальная педиатрическая больница
 Больница Преа Коссамак
 Национальный центр по паразитологии, энтомологии и борьбе с малярией

Ссылки 
 Official website

Университеты Камбоджи